Juuso Välimäki ist der Name folgender Personen:
* Juuso Välimäki (Ökonom) (* 1966), finnischer Ökonom
 Juuso Välimäki (Eishockeyspieler) (* 1998), finnischer Eishockeyspieler